Wettringen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Wettringen (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Wettringen (Münsterland), Gemeinde im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Wettringen (Stadtlauringen), Ortsteil der Gemeinde Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt, Bayern

Wettringen ist der Familienname folgender Personen:

 Franko von Wettringen, Domdechant und Domherr in Münster

Siehe auch:
 Wedringen